Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1818.

Senatoren

Quellen 
 Regierungs-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1818. S. 1–4, Digitalisat

Politik 1818
1818